Terrassa fluvial, plana de grava, llim i sorra formada per l'erosió al llarg de la vall d'un riu 
 Terrassa marina, accident geogràfic 
 Toponímia:
 Terrassa, ciutat del Vallès Occidental 
 Terrassa (Gavet de la Conca), despoblat al municipi de Gavet de la Conca
 Catedral de Terrassa, edifici religiós situat a la plaça Vella de Terrassa 
 Estació de Terrassa, diversos indrets
 Organitzacions:
 Bisbat de Terrassa, diòcesi catalana
 Club Deportiu Terrassa, club esportiu de la ciutat de Terrassa, destacant en la pràctica de l'hoquei sobre herba 
 Club Natació Terrassa, club poliesportiu de la ciutat de Terrassa, dedicat principalment a la pràctica de la natació, el waterpolo i el patinatge
 Terrassa Futbol Club, club de la ciutat de Terrassa, al Vallès Occidental